Маунт Кармел има више значења:
 Маунт Кармел (Флорида)
 Маунт Кармел (Јужна Каролина)
 Маунт Кармел (Охајо)
 Маунт Кармел (Илиноис)
 Маунт Кармел (Индијана)
 Маунт Кармел (Пенсилванија)
 Маунт Кармел (Тенеси)